Petrasch ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph von Petrasch (1714–1772), Schriftsteller und Philologe
 Serhij Petrasch (* 1978), ukrainischer Billardspieler
 Verena Petrasch (* 1981), österreichische Schriftstellerin